A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz vegyes páros versenyszámát augusztus 1. és 5. között rendezték meg. Ezt megelőzően vegyes páros teniszversenyt az 1924-es olimpián tartottak utoljára, akkor az amerikai Hazel Wightman–Richard Norris Williams-páros nyert. A versenyszámot a belarusz Viktorija Azaranka–Makszim Mirni-kettős nyerte.

Kiemeltek

Tábla 
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ITF = ITF-hely

Végeredmény

Források 

V